

Patronyme 

 Alec Templeton (1909-1963),  compositeur et pianiste britannique ;
 Bobby Templeton (1880-1919), footballeur écossais ;
 Charles Templeton (1915-2001), écrivain, journaliste, homme politique, évangéliste, dessinateur et animateur de télévision canadien ;
 Dink Templeton (1897-1962), un athlète et joueur américain de rugby à XV, devenu par la suite entraîneur ;
 Edith Templeton, (1916- ), romancière tcheco-anglaise ;
 Robert Templeton (1802-1892), naturaliste et entomologiste irlandais ;
 Suzie Templeton (1967- ), réalisatrice britannique ;
 Ty Templeton (1962-), auteur de bande dessinée canadien.

Toponyme

Canton de Templeton (Québec) ;
 Templeton, ancien village du Québec ;

Templeton, ville de Californie ;
 Templeton, ville du comté de Carroll, en Iowa ;
 Templeton (Massachusetts) ;
 Templeton (Pennsylvanie) ;

Village d'Angleterre situé dans le Devonshire ;
 Village d'Angleterre situé dans le Berkshire ;
Le nom indique un lien avec les chevaliers de l'Ordre du Temple ;
 Templeton, au pays de Galles.

Templeton : est une petite ville dans les limites de Christchurch , située dans l’ Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Économie 
 Franklin Templeton, fonds d'investissement.
 James Templeton & Co, entreprise écossaise de fabrication de tapis fondée.
 Templeton on the Green, bâtiment historiquede Glasgow, ancienne usine de cette entreprise.

Culture 
 Templeton College est le college d'Oxford qui est destiné à l'enseignement de la gestion et du management.
 Prix Templeton, remis par la Fondation Templeton depuis 1973, il est décerné à une personnalité s'étant distinguée pour ses activités caritatives ou son dévouement dans l'entraide et la compréhension inter-religieuse.
 Templeton est un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
 Templeton Peck (dit "Futé") est le nom du personnage joué par Dirk Benedict dans la série l'Agence tous risques.
 Templeton est une série télévisée française, diffusée en 2015 sur OCS .